William Dean peut désigner :
 William F. Dean (1899-1981), un major-général de l'armée des États-Unis ;
 William Ralph Dean (1907-1980), joueur de football anglais, voir Dixie Dean.